Gilbert fitz Richard (ca. 1066-1117)
 Gilbert de Clare (1e graaf van Pembroke) (ca. 1100-1148)
 Gilbert de Clare (1180-1230), 4e graaf van Hertford en 5e graaf van Gloucester
 Gilbert de Clare (1243-1295), 7e graaf van Hertford en 7e graaf van Gloucester
 Gilbert de Clare (1291-1314), 8e graaf van Hertford en 8e graaf van Gloucester